PMMA kan syfta på:

 PMMA – en amorf termoplast, se polymetylmetakrylat.
 PMMA – en centralstimulerande drog, se para-Metoxi-N-metylamfetamin